Snider est un patronyme :
  (1933-2016), homme d’affaires américain, propriétaire d’entreprises sportives.
 Jacob Snider (1811–1866), inventeur américain, permit la transformation du fusil Enfield Pattern 1853 en fusil Enfield-Snider à chargement par la culasse - et inventa un système de textes gravés en relief sur plaque de cuivre lisibles par les aveugles.  
 Daniel Dee Snider (1955-), un chanteur rock et le leader du groupe glam metal Twisted Sister.
 Stacey Snider, classée parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde selon le magazine Forbes
 Travis Snider (1988-), joueur américain de baseball.
 Norman Snider (1945-2019), scénariste canadien.